Maltschach ist der Name folgender Orte:

 Maltschach (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft von Feldkirchen in Kärnten, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Maltschach (Gemeinde Arnfels), Ortschaft und Katastralgemeinde von Arnfels, Bezirk Leibnitz, Steiermark